Делгани (; ) — деревня в Ирландии, находится в графстве Уиклоу (провинция Ленстер) у дороги . Население — 5176 человек (по переписи 2006 года). При этом, население пригородов (environs) — 480 человек.

Примечания 

Населённые пункты графства Уиклоу